Esistono più comuni francesi con questo nome

 Reilhac – Cantal
 Reilhac – Lot